Matsalu bezeichnet
 Matsalu, Ort in der Landgemeinde Lääneranna, Estland

Matsalu ist der Nachname von
 Juho Matsalu (1911–1987), estnischer Fußballspieler, -schiedsrichter und -trainer

Siehe auch: